Эль-Мафрак:

 Эль-Мафрак — город на северо-западе Иордании.
 Эль-Мафрак — мухафаза на северо-востоке Иордании.